Le tournoi de tennis de Pennsylvanie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute à Hershey du 3 au .

Janine Thompson remporte le simple dames. En finale, elle bat Catherine Suire, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Candy Reynolds et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1986
Pennsylvanie
Tennis aux États-Unis en 1986
Événement sportif à Hershey (Pennsylvanie)
Tennis en mars 1986